stazione di Nizza Città – stazione della città francese di Nizza
 stazione di Nizza Monferrato – stazione della città italiana di Nizza Monferrato
 stazione di Nizza – stazione della metropolitana di Torino